Kurpezova Gorica je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu općine Krašić. Naselje se proteže na površini od 0,95 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Kurpezovoj Gorici živi 9 stanovnika i to u 2 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 9,47 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji